Modì – soprannome di Amedeo Modigliani – pittore e scultore italiano
 Modì – album di Vinicio Capossela
 Modì – film del 1989, diretto da Franco Brogi Taviani